Man lebt nur einmal steht für:

 Man lebt nur einmal (1952), deutscher Spielfilm von Ernst Neubach (1952)
 Man lebt nur einmal – Zindagi Na Milegi Dobara, Bollywoodfilm von Zoya Akhtar (2011)